Prinsessan Désirée av Hohenzollern-Sigmaringen (Désirée Margareta Victoria Louise Sibylla Katharina Maria), född 27 november 1963 i München, är dotter till prinsessan Birgitta, kung Carl XVI Gustafs näst äldsta syster, och hennes make, prins Johann Georg av Hohenzollern-Sigmaringen. 

Hon gifte sig med Heinrich Franz Josef Georg Maria, greve av Ortenburg 21 september 1990 och de har tre barn:

 Greve Carl Theodor Georg Philipp Maria zu Ortenburg (född 21 februari 1992)
 Greve Frederik Hubertus Ferdinand Maria zu Ortenburg (född 7 februari 1995)
 Grevinnan Carolina Maria Franziska Christina Stephanie zu Ortenburg (född 23 maj 1997)   
 
Parets skildes 2002 och hon gifte om sig med Eckbert von Bohlen und Halbach 27 november 2004. Denne är ättling till Gustav Krupp von Bohlen und Halbach.

Anfäder 

Huset Hohenzollern
Födda 1963
Kvinnor
Levande personer